Дэвид Вантерпул (; , Дейтона-Бич, Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. В настоящее время работает помощником главного тренера в команде НБА «Бруклин Нетс».

Карьера 
В студенческом баскетболе Дэвид играл за «St. Bonaventure», позже на его счету было 22 игры за "Вашингтон Уизардс" в сезоне 2000-01. С 2005 по 2007 Вантерпул был игроком московского ЦСКА и в его составе стал чемпионом Евролиги. Вантерпул до прихода в «Портленд» два сезона провел в должности скаута команды «Оклахома-Сити Тандер».

Достижения 
 Чемпион КБА (2000)
 Чемпион  (2002)
 Чемпион Италии: 2004
 Обладатель  (2004)
 Чемпион Евролиги : 2006
 Чемпион России : 2006, 2007
 Обладатель Кубка России : 2006, 2007.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте ПБК ЦСКА 

Баскетболисты США
Игроки «Цзилинь Нортист Тайгерс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки БК «Феличе Скандоне»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК ЦСКА Москва
Чемпионы Италии по баскетболу
Баскетбольные тренеры США